Kronstadt jelentései:

 Kronstadt: Szentpétervárhoz tartozó oroszországi kikötőváros
 Kronstadt: Brassó (románul Braşov) német neve
 2447 Kronstadt: 1973-ban felfedezett kisbolygó